Das Dameneinzel der Australian Championships 1927 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Daphne Akhurst. Das Finale gewann Esna Boyd mit 5:7, 6:1 und 6:2 gegen Sylvia Harper. Für Boyd war es, nach fünf Finalniederlagen in Folge, der erste Finalsieg bei den Australian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1927